Morphofalter bezeichnet folgende Schmetterlingsarten:

 Blauer Morphofalter
 Weißer Morphofalter